Залізнична станція:
  — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці

Річка:
 Бузівка — річка у межах Магдалинівського району Дніпропетровської області

Села:
 Бузівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Бузівка — Черкаська область, Уманський район